Chrisman désigne notamment :

Patronyme  

 Arthur Bowie Chrisman, un écrivain américain.
 , un coureur de dragster américain.
 , un avocat et politicien américain.
 , un homme d'affaires américain.
 , un poète américain.
 , un avocat et politicien américain.

Toponyme 

 Chrisman, une ville du comté d'Edgar, en Illinois, aux États-Unis.
 , une communauté non-incorporée du comté de Madison dans l'Ohio.

Voir aussi 
 Philipp Neri Chrismann (1751-1810), théologien catholique allemand.